Парламентские выборы 1923 года в Испании прошли 29 апреля и стали последними выборами в период реставрации Бурбонов и проведёнными по испанской Конституции 1876 года.

Точных данных о явке на выборы нет, по разным данным она составила от 40,09 % до 69,76 % избирателей.

Предыстория 
После того как стало ясно, что консерваторы не в состоянии ни справиться с ростом активности профсоюзов и анархистским террором, ни выиграть войну в Марокко, король Альфонсо XIII решил передать власть либералам. Начиная с декабря 1922 года деятельность парламента была приостановлена, а 7 декабря 1922 года лидер либеральных демократов Мануэль Гарсия Прието сформировал коалиционное правительство. в которое помимо либдемов также вошли другие либеральные группировки (либералы-«романонистас», левые либералы, аграрные либералы («гассетистас»), национал-монархисты и либералы-«нисетистас»), а также умеренные республиканцы (реформисты) Мелькиадеса Альвареса. Позднее король издал указ о роспуске Конгресса депутатов и назначил новые выборы на 29 апреля.

В преддверии выборов Гарсия Прието смог создать проправительственную коалицию, включившую в свой состав все силы, поддержавшие его кабинет. В неё вошли все либеральные группировки (либдемы, «романонистас», левые либералы, «гассетистас», «нисетистас», большая часть национал-монархистов и независимые либералы), а также Реформистская партия и независимые реформисты. 6 апреля либеральная коалиция представила свою предвыборную программу, в которой основное внимание было уделено демократизации политической системы путём реорганизации Сената, регулирование приостановления конституционных гарантий и обеспечение работы парламента на срок не менее четырёх месяцев в год. Несмотря на демократические заявления, лидеры либеральной коалиции не собирались рисковать и по прежнему прибегали к махинациям и фальсификациям для достижения значительного большинства в парламенте. Одновременно разгорелась борьба между шестью либеральными фракциями, каждая из которых стремилась увеличить своё политическое влияние в коалиции, в том числе и для того чтобы иметь возможности удовлетворить ожидания своих «политических» друзей.

Неудивительно, что надежды на новое правительство и реальную демократизацию политической системы Испании были вскоре разбиты. Так, для обеспечения нужных результатов, и либералы и консерваторы воспользовались, 29-й статьёй закона о выборах 1907 года, которая предусматривала, что в случаях если в одномандатном избирательном округе есть только один зарегистрированный кандидат или в многомандатном округе число кандидатов равно числу мандатов, то кандидаты считаются избранными без голосования. 22 апреля одновременно с выборов снялись 146 кандидатов (86 либералов и 50 консерваторами). В результате, более трети избирателей фактически были лишены права голоса. Были целые провинции, такие как Кордова, в которых все депутаты были избраны без голосования. Во многих других округах в выборы активно вмешивались местные «боссы» (), добиваясь любыми путями избрания нужных депутатов. В результате относительно честно выборы прошли только в крупных городах, таких как Мадрид, где неожиданно выиграли социалисты. Зато либерально-реформистской коалиции удалось в результате достигнуть ожидаемого абсолютного большинства в Конгрессе депутатов.

Консервативным силам не удалось добиться согласия и в выборах они вновь участвовали самостоятельно. Ситуацию усугубил раскол в Партии Мауриста, приведший к созданию Народной социальной партии (), которая в результате приняла решение воздержаться от участия в выборах.

В 1921 году в Испанской социалистической рабочей партии произошёл раскол, в результате которого партию покинули социалисты-ленинисты, основавшие Коммунистическую партию Испании. Как и на предыдущих выборах республиканцы-радикалы Алехандро Лерруса, республиканцы-федералисты, каталонские республиканцы, республиканцы-автономисты и ряд каталонских республиканцев-националистов принимали участие в выборах отдельно друг от друга.

Результаты 
29 апреля были избраны 409 членов Конгресса депутатов.

Выборы уверенно выиграла проправительственная коалиция либералов и реформистов во главе с Мануэлем Гарсия Прието, завоевав 222 места (54,28 %). Их оппоненты из консервативного лагеря в сумме получили 124 мандата (30,32 %). Республиканцы и социалисты, по прежнему участвуя в выборах раздельно, в этот раз смогли сохранить количество завоёванных мандатов, причём даже раскол в ИСРП не помешал партии выиграть выборы в Мадриде. Регионалисты, благодаря успеху в Каталонии, увеличили своё представительство в нижней палате парламента.

Итоги выборов в Конгресс депутатов Испании 29 апреля 1923 года
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="4" rowspan="2" align="center" | Партии и коалиции
! rowspan="2"  align="center" | Лидер
! colspan="3" align="center" | Голоса
! colspan="3" align="center" | Места
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! width="70" | #
! width="30" | %
! width="40" | +/−
! width="30" | Места
! width="40" | +/−
! width="35" | %
|-
| bgcolor="#C5EAAC" rowspan="7" |
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либерально-демократическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Гарсия Прието
|  ||  ||
| 84 || 42 || 20,54
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либеральная партия
| align="left" | 
| align="left" | Альваро де Фигероа и Торрес
|  ||  ||
| 47 || 19 || 11,49
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либеральная левая
| align="left" | 
| align="left" | Сантьяго Альба
|  ||  ||
| 42 || 18 || 10,27
|-
| bgcolor="#FFA07A" |
| align="left" | Реформистская партия
| align="left" | 
| align="left" | Мелькиадес Альварес
|  ||  ||
| 17 || 9 || 4,16
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Аграрные либералы («гассетистас»)
| align="left" | 
| align="left" | Рафаэль Гассет
|  ||  ||
| 10 || 5 || 2,45
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Национальный монархический союз
| align="left" | 
| align="left" | Альфонс Сала
|  ||  ||
| 11 || 4 || 2,69
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либералы-«нисетистас»
| align="left" | 
| align="left" | Нисето Алькала Самора-и-Торрес
|  ||  ||
| 6 || 2 || 1,47
|-bgcolor="#C5EAAC"
| colspan="5" align="left" | Все либералы и реформисты
|  ||  ||
| 222 || 94 || 54,28
|-
| bgcolor="#AED7FF" rowspan="3" |
| bgcolor="#0087DC" |
| align="left" width="240"| Либерально-консервативная партия
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Хосе Санчес Герро
|  ||  ||
| 93 || 81 || 22,74
|-
| bgcolor="#1964C2" |
| align="left" width="240"| Консерваторы-«сьервистас»
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Хуан де ля Сьерва
|  ||  ||
| 18 || 5 || 4,40
|-
| bgcolor="#1964C2" |
| align="left" width="240"| Партия Мауриста
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Антонио Маура
|  ||  ||
| 12 || 12 || 2,93
|- bgcolor="#AED7FF"
| colspan="5" align="left" | Все консерваторы
|  ||  ||
| 124 || 103 || 30,32
|-
| bgcolor="#FFEEAC" rowspan="3" |
| bgcolor="#F0E68C" |
| align="left" | Регионалистская лига Каталонии
| align="left" | 
| align="left" | Франсеск Камбо
|  ||  ||
| 20 || 6 || 4,89
|-
| bgcolor="#4FB3E7" |
| align="left" | Монархическая автономистская федерация
| align="left" | 
| align="left" | Сантьяго Гуэль
|  ||  ||
| 2 || 1 || 0,49
|-
| bgcolor="#008000" |
| align="left" | Баскская националистическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Арансади
|  ||  ||
| 1 ||  || 0,25
|-bgcolor="#FFEEAC"
| colspan="5" align="left" | Все регионалисты и националисты
|  ||  ||
| 24 || 4 || 5,87
|-
| bgcolor="#FFCEE3" rowspan="5" |
| bgcolor="#D8BFD8" |
| align="left" | Радикальная республиканская партия
| align="left" | 
| align="left" | Алехандро Леррус
|  ||  ||
| 7 || 1 || 1,71
|-
| bgcolor="#FA8072" |
| align="left" | Испанская социалистическая рабочая партия
| align="left" | 
| align="left" | Пабло Иглесиас
|  ||  ||
| 7 || 3 || 1,71
|-
| bgcolor="#9F0080" |
| align="left" | Республиканская партия Каталонии
| align="left" | 
| align="left" | Льюис Компанис
|  ||  ||
| 3 || 1 || 0,57
|-
| bgcolor="#D64BD6" |
| align="left" | Федеративная демократическая республиканская партия
| align="left" | 
| align="left" | Хоакин Пи-и-Арсуага
|  ||  ||
| 2 || 1 || 0,49
|-
| bgcolor="#630852" |
| align="left" | Республиканский автономистский союз
| align="left" | 
| align="left" | Феликс Ассати
|  ||  ||
| 1 || 1 || 0,25
|-bgcolor="#FFCEE3"
| colspan="5" align="left" | Все республиканцы и социалисты
|  ||  ||
| 22 ||  || 5,38
|-
| bgcolor="#BCC9F5" rowspan="3" |
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Традиционалистское причастие
| align="left" | 
| align="left" | Маркес де Вильорес
|  ||  ||
| 4 ||  || 0,98
|-
| bgcolor="#B0C4DE" |
| align="left" | Традиционалистская католическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Луис Гарсия Гихарро
|  ||  ||
| 1 || 1 || 0,25
|-
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Интегристская партия
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Сенанте
|  ||  ||
| 1 ||  || 0,25
|- bgcolor="#BCC9F5"
| colspan="5" align="left" | Все карлисты и традиционалисты
|  ||  ||
| 7 || 1 || 1,71
|-
| bgcolor="gray" rowspan="3" |
| bgcolor="white" |
| align="left" | Лига монархического действия
| align="left" | 
| align="left" |
|  ||  ||
| 5 || 2 || 2,22
|-
| bgcolor="#8FBC8F" |
| align="left" | Аграрная партия
| align="left" | 
| align="left" | Кандидо Касануэва
|  ||  ||
| 1 ||  || 0,25
|-
| bgcolor="gray" |
| align="left" colspan="3" | Независимые
|  ||  ||
| 4 ||  || 1,71
|- bgcolor="gray"
| colspan="5" align="left" | Другие
|  ||  ||
| 10 || 6 || 3,18
|-
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" |
|- style="font-weight:bold;"
| align="left" colspan="5" | Всего
| н/д || 100,00 || bgcolor="#E9E9E9" |
| 409 ||  || bgcolor="#E9E9E9" |
|- style="font-weight:bold;"
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| align="left" colspan="11" | Источник:
 Historia Electoral
 Spain Historical Statistics
|}

Результаты по регионам 
Наибольшего успеха на провинциальном уровне добилась проправительственная коалиция либералов и реформистов во главе с Мануэлем Гарсия Прието, сумев занять первое место по количеству избранных депутатов в 34 провинциях. Либерально-консервативной партии удалось победить в 5 провинциях (Оренсе, Сория, Паленсия, Сантандер (ныне Кантабрия) и Куэнка), сторонники Хуана де ля Сьерва выиграли выборы в Бургосе и Мурсии, приверженцы Антонио Маура победили в Наварре. Каталонские регионалисты выиграли выборы в Барселоне и Льейде, Лига монархического действия стала первой в Бискайе и Алаве, карлисты победили в Гипускоа. В Авиле и Сеговии мандаты разделили левые либералы и консерваторы, в Жироне места поделили Регионалистская лига и баскские династисты из Лиги монархического действия.

В Мадриде уверенную победу одержали социалисты, выиграв 5 мандатов из 8, оставшиеся три поделили либерал-«романонистас», левый либерал и независимый либерал. В Барселоне вновь победили регионалисты, завоевав 5 мандатов из 7 (из них 4 взяла Регионалистская лига, ещё один их союзники из числа каталонских карлистов), оставшиеся 2 достались республиканцам-радикалам. В Севилье 3 места заняли либералы (в том числе, 2 левых либералов и один независимый либерал), оставшиеся 2 выиграли либеральный консерватор и независимый монархист. В Валенсии по одному мандату завоевали республиканец-автономист, республиканец-радикал и католик-традиционалист из Региональной ассоциации Католическое действие.

После выборов 
25 мая 1923 года новым председателем Конгресса депутатов был избран Мелькиадес Альварес (Реформистская партия), за которого проголосовали 252 парламентария из числа либералов и консерваторов, остальные не голосовали. Председателем Сената стал Альваро де Фигероа, граф Романонес (Либеральная партия).

8 июля 1923 года раскол в каталонской секции ИСРП по вопросу независимости региона привёл к созданию Социалистического союза Каталонии (), лидерами которой стали Габриэль Аломар, Рафаэль Кампаланс и Хуан Коморера.

Работа Конгресса депутатов, избранного в 1923 году, проходила на фоне анархистского террора и партизанских действий рифских повстанцев против испанских войск в Северном Марокко. Летом кабинет Гарсии Прието покинули реформисты Альвареса и сторонники Нисето Алькалы Самора-и-Торреса. В результате 1 сентября 1923 года Гарсии Прието пришлось реорганизовать кабинет, в котором остались представители трёх крупнейших группировок Либеральной партии (либдемы, «романонистас», левые либералы). Неспособность политиков обеспечить стабильность в стране и добиться победы в Марокко привели к государственному перевороту 13 сентября. Было приостановлено действие испанской конституции, распущены правительство и парламент, введена цензура. В Испании была установлена диктатура генерала Примо де Риверы, который с согласия короля возглавил «военную директорию». Мануэль Гарсия Прието как председатель правительства и Мелькиадес Альварес как глава Конгресса депутатов выступили против, но король не прислушался к их мнению.

Примечания

Литература 
  ISBN 84-674-2262-9
  ISBN 9788420647241

Ссылки 
 
 

Парламентские выборы в Испании
Испания
События 29 апреля
Декабрь 1923 года
1923 год в Испании